Mersenius ist ein Einschlagkrater am westlichen Rand der Mondvorderseite, westlich des Mare Humorum.
Der stark erodierte Kraterwall weist Terrassierungen auf, das Innere des Kraters ist eben und durchzogen von Brüchen, die zum Rillensystem der Rimae Mersenius gehören, dessen westliche Hauptrille östlich von Mersenius beginnt und in nordöstlicher Richtung verläuft, um westlich von Gassendi, in der Nähe von Gassendi G zu enden.
Die östliche, parallel verlaufende Hauptrille bezeichnet den Rand der Ebene des Mare Humorum, setzt die Rupes Liebig fort und endet am Wall von Gassendi.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker Marin Mersenne offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Mersenius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)